Indosphaera är ett släkte av mångfotingar. Indosphaera ingår i familjen Zephroniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Indosphaera